Lowell School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lowell School (Idaho), ID-Nr. 82000220
 Lowell School (Massachusetts), ID-Nr. 82001958
 Lowell School (Missouri), ID-Nr. 07000464